IDC est un sigle qui peut désigner :
 Institut de cognitique, un ancien nom de l'École nationale supérieure de cognitique, une composante de l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
 Inicialoj dc, un groupe de musique espérantophone ;
 International Dockworkers Council (en français, Conseil international des travailleurs portuaires), une organisation formée par des syndicats de travailleurs portuaires du monde entier ;
 International Data Conseil, un cabinet de conseil dans le marketing et les services ;
 inspection des carrières ;
 International Data Corporation, une entreprise américaine spécialisée dans la réalisation d'études de marché ;
 Interactive Digital Center, un réseau de centres de réalité virtuelle créé par EON Reality ;
 Internationale démocrate centriste, une organisation politique internationale regroupant des partis d'orientation centriste et démocrate-chrétienne ;
 indice de disparité de la consommation ;
 Institut de la démocratie et de la coopération, un think tank basé à Paris, Moscou et New York ;
 intradermotuberculination comparative, un test destiné à détecter la tuberculose (notamment la tuberculose bovine) ;
 indice de dépense de chaleur, dans le domaine du bâtiment, un indice de l'énergie utilisée par surface ;
 I don't care (en français, j'en ai rien à faire), en langage SMS ;
 Initiative pour la démocratie au Congo, une plateforme politique de République du Congo ;
 Indian Diaspora Council, Organisation internationale de la diaspora indienne.

Notes et références